N767 (België) - weg in België
 N767 (Frankrijk), ook wel Route nationale 767 - weg in Frankrijk